Witches – miniserie a fumetti Marvel Comics del 2004
 Witches – film del 1998 diretto da Fred Amata e Sunny Collinsis
 Witches – singolo di Miho Nakayama del 1998

Pagine correlate 
 The Witches
 Wytches
 Witch